Михаил Васильевич Крюков:
 Крюков, Михаил Васильевич (1884/1886—1944) — советский архитектор.
 Крюков, Михаил Васильевич (род. 1932) — советский и российский востоковед, китаист.